

Niemcy 
 Boden − dzielnica Radeburga
 Boden − gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Szwecja 
 Boden − miasto
 Boden − gmina

Osoby 
 Falk Boden − niemiecki kolarz szosowy
 Samuel Boden (1826–1882) − angielski szachista

Inne 
 (6528) Boden − planetoida

Zobacz też 
 Groß Boden